Södra Öretjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Södra Öretjärnen, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun, 
Södra Öretjärnen, Värmland, sjö i Hagfors kommun, 
Södra Öretjärnen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun,

Se även
Öretjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn